Национальная лига 1968/1969 () — 58-й розыгрыш чемпионата Австрии по футболу с момента его основания. Он начался 16 августа 1968 года и закончился 21 июня 1969 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
Сезон 1968/1969 на rsssf.com 
 Сезон 1968/1969 на сайте austriasoccer.at 

1968/1969
Спорт в Австрии в 1968 году
Спорт в Австрии в 1969 году
Австрия
Австрия